Dubenec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dubenec (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Trutnov, 
 Dubenec (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar